samoobrona powszechna – powszechny obowiązek obrony państwa
 samoobrona (walka)
 Samoobrona ludowa – formacja utworzona w Galicji w 1848 z ludności ruskiej
 Samoobrony kresowe (1918–1919) – polskie ochotnicze formacje wojskowe w latach 1918–1919
 Polska samoobrona na Wołyniu – zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziałów Armii Krajowej na Wołyniu w latach 1943–1944 
 partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (w latach 1992–2000 działająca jako Przymierze Samoobrona)
 partia Samoobrona (w latach 2010–2011 działająca jako Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera)
 partia Samoobrona Narodu Polskiego (2005–2006, od 2006 działająca jako Obrona Narodu Polskiego)
 partia Samoobrona Ruch Społeczny (2006–2007)
 partia Samoobrona-Odrodzenie (2007–2008)
 Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
 Japońskie Siły Samoobrony – japońska „armia”